Quality Manager steht:

 allgemein für die englische Bezeichnung eines Qualitätsmanagers, siehe Qualitätsmanagement
 speziell für den Leiter Qualitätssystem in einem Luftfahrtunternehmen, siehe Air Operator Certificate